chromatisch (aus gr., ‚farbig, bunt‘) steht:

 in der Farblehre für die Buntheit, engl. chroma, die Farbsättigung
 in der Musik in Bezug auf chromatische Tonleiter, die Chromatik 

Siehe auch
 chromatische Anpassung (Biologie)
 chromatische Aberration, chromatische Polarisation (Physik, Chemie)